El Masters de Roma 2013, conegut oficialment com a Internazionali BNL d'Italia 2013 és una competició tennística que es juga en terra batuda dins les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina, i dins els Premier Tournaments de la WTA en categoria femenina. La 70a edició del torneig es va disputar entre l'11 i el 19 de maig de 2013 al Foro Italico de Roma, Itàlia.

El tennista balear Rafael Nadal va guanyar el títol a Roma per setena ocasió en el seu palmarès, que també fou el seu 24è Masters. Des del seu retorn al circuit, Nadal portava vuit finals en els vuit torneigs que havia participat, i en sis d'ells s'havia emportat el títol. L'estatunidenca Serena Williams va guanyar el quart títol de l'any i segon a Roma, l'anterior onze anys enrere (2002). El seu domini fou espectacular, ja que només va cedir catorze jocs en els cinc partits que va disputar per endur-se el títol. Amb aquesta victòria va ampliar a 24 la seva millor ratxa de victòries consecutives de la seva carrera. Els germans Bob i Mike Bryan van guanyar el seu sisè títol de la temporada, 24è Masters i tercer a Roma. Tan Nadal, com Williams i els germans Bryan havien guanyat una setmana abans el títol al Masters de Madrid. La parella femenina formada per la taiwanesa Hsieh Su-wei i la xinesa Peng Shuai van guanyar el segon títol a Roma.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2013
ATP World Tour 2013
WTA Tour 2013